Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková erani le detentrici del titolo, ma sono state eliminate in semifinale da Gabriela Dabrowski e Xu Yifan.

In finale Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová hanno sconfitto Dabrowski e Xu con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (semifinale)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinale)
  Hsieh Su-wei /  Barbora Strýcová (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (finale)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (secondo turno)
  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (quarti di finale)
  Anna-Lena Grönefeld /  Demi Schuurs (quarti di finale)

  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (terzo turno)
  Victoria Azarenka /  Ashleigh Barty (terzo turno, ritirate)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (primo turno)
  Kirsten Flipkens /  Johanna Larsson (secondo turno)
  Duan Yingying /  Zheng Saisai (terzo turno)
  Veronika Kudermetova /  Jeļena Ostapenko (primo turno)
  Irina-Camelia Begu /  Monica Niculescu (terzo turno)
  Raquel Atawo /  Lyudmyla Kichenok (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Riserve 

  Madison Brengle /  Erin Routliffe (primo turno)
  Greet Minnen /  Alison Van Uytvanck (secondo turno)

  Magdaléna Rybáriková /  Stefanie Vögele (primo turno)

Wildcard 

  Naiktha Bains /  Naomi Broady (primo turno)
  Freya Christie /  Katie Swan (primo turno)

  Harriet Dart /  Katy Dunne (primo turno)
  Sarah Beth Grey /  Eden Silva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019